Bardzo dobra (bdb) – druga po doskonałej ocena, jaka może zostać przyznana psu/suce podczas Wystaw Psów Rasowych. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać pies wysokiej klasy mający typowe cechy charakterystyczne dla danej rasy, mający odpowiednie proporcje i będący utrzymany w odpowiedniej kondycji. Przy ocenie bdb mogą być tolerowane nieliczne błędy niedotyczące budowy psa.

Psom z oceną bardzo dobrą przyznaje się lokaty, jednak nie przyznaje się medali, nawet gdy zajmą miejsce od 1 do 3.

Wystawy psów